Orito kan syfta på:

Colombia 

 Orito (kommun), Putumayo, 
 Orito (ort), Putumayo,